Га́гик () — армянское имя (в западно-армянском диалекте — Какиг):

 Гагик I — царь (шахиншах) Анийского царства в 989—1020-гг.
 Гагик II — царь Анийского царства (1042—1045) из династии Багратуни.
 Гагик Карсский — армянский князь из династии Багратуни. С 1029 по 1064 год царь Карсского царства.